L'édition 2012 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Kei Nishikori remporte l'épreuve en simple, Alexander Peya et Bruno Soares celle en double.

Lauréats 
Kei Nishikori remporte le tournoi en simple en battant Milos Raonic en finale. Il remporte son  ATP en simple et devient le premier joueur japonais à remporter le tournoi depuis Toshiro Sakai en 1972.

En double, Alexander Peya et Bruno Soares s'imposent en finale face à Leander Paes et Radek Štěpánek. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2012) (édition féminine)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2012
Tennis masculin en 2012
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2012
Tennis en octobre 2012